Grüger ist der Familienname folgender Personen:
 Christof Grüger (1926–2014), deutscher Glaskünstler
 Ev Grüger (1928–2017), deutsche Künstlerin
 Johannes Grüger (1906–1992), deutscher Buchillustrator
 Karin Grüger (* 1956), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und -regisseurin
 Klara Grüger (1912–1999), deutsche Gerechte unter den Völkern
 Margit Grüger (* 1946), deutsche Künstlerin und Lyrikerin
 Stephan Grüger (* 1966), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Krüger
 Crüger
 Greger
 Grieger